Toruńska łódka „Katarzynka” – łódka pasażerska łącząca Bulwar Filadelfijski z Kępą Bazarową w Toruniu.

Lokalizacja 
Łódź Katarzynka I cumuje przy nadbrzeżu Bulwaru Filadelfijskiego na wysokości Bramy Mostowej oraz na przeciwległym brzegu Wisły w okolicy tarasu widokowego na Kępie Bazarowej.

Historia

Katarzynka 
W pierwszy rejs łódka Katarzynka wypłynęła na Wisłę w Toruniu w 1969 roku. Wykonywała ona spacerowe rejsy z jednego na drugi brzeg Wisły do 2000 roku. Łódka ta powstała w 1955 roku w stoczni w Budapeszcie jako jedna z szalup ratunkowych statku pasażerskiego „Mazowsze”. W 2005 roku wyeksponowano ją na bulwarze Filadelfijskim i stoi tak do dnia dzisiejszego jako jedna z atrakcji turystycznych miasta.

Katarzynka II 
Po dwuletniej przerwie w rejsach po Wiśle, w 2002 roku reaktywowano przewóz osób na lewy jej brzeg, ale już łódką przebudowaną  przez Kazimierza Centkowskiego i Władysława Haziaka z morskiej szalupy ratunkowej i napędzaną silnikiem Mercedesa. Nazwano ją Katarzynka II. Pływa ona po Wiśle w sezonie turystycznym od kwietnia do października. Rejs z jednego na drugi brzeg rzeki trwa około 10 minut, a łódź zabiera na pokład jednorazowo 12 pasażerów i dwuosobową załogę.

Ciekawostki 
Łódka Katarzynka I w 1970 roku została upamiętniona w filmie Marka Piwowskiego: „Rejs”, realizowanym częściowo w Toruniu.

Galeria

Zobacz też 
 Wanda (1962)
 Transport i infrastruktura rzeczna w Toruniu
 Transport w Toruniu

Przypisy 

Transport w Toruniu